Рибница може да се отнася за някой от следните географски обекти.

 Рибница – град в Словения
 Рибница – град в Сърбия
 Рибница – вариант на името на град Ръбница, Молдова
 Рибница – средновековно име на град Подгорица, Черна гора
 Рибница – село в България, област Смолян, община Рудозем
 Рибница – село в Северна Македония, община Маврово и Ростуше
 Рибница – крепост в Подгорица
 Рибница – парк в Пловдив

Вижте също 
 Долна Рибница – село в България, област Благоевград, община Петрич
 Горна Рибница – село в България, област Благоевград, община Струмяни